Theodor Gottlieb von Hippel Młodszy
 Theodor Gottlieb von Hippel Starszy

Zobacz też 
 Inne osoby o nazwisku Hippel